Максимилиан III Австрийский (12 октября 1558,  — 2 ноября 1618, ) — эрцгерцог австрийский из династии Габсбургов, третий сын императора Священной Римской империи Максимилиана II и Марии Испанской.

Биография 
См. также: Королевские выборы в Речи Посполитой (1587)

В 1587 году — претендент на польскую корону; был избран одной из партий шляхты, после избрания Сигизмунда Вазы начал неудачную интервенцию в Польшу; окончательно был побеждён Яном Замойским при Бычине, взят в плен и заточён в Бендзинский замок.

В 1589 году отказался от прав на польский престол. С 1590 года был гроссмейстером Тевтонского ордена.

Рассматривался царём Борисом Годуновым как кандидат в мужья его дочери Ксении. В 1599 году к нему со сватовством был отправлен дьяк Афанасий Власьев. Царь обещал дать за своей дочерью «в вечное владение» Тверское княжество и поделить Речь Посполитую между Россией, женихом Ксении и императором. Однако Годунов требовал, чтобы муж дочери жил в России: «у светлейшего великого князя одна только дочь наша государыня, отпускать её как-либо нельзя». Из-за требования к Максимилиану перейти в православие брак не состоялся.

Предки

Примечания

Литература 
 Ekes J. Maksymilian Habsburg. // Encyklopedia historia Polski. — T. 1. — , 1994. — S. 409.
 Podhorodecki L. Sławni hetmani Rzeczypospolitej. — , 1994. — S. 132.
 Sławomir Leśniewski. Człowiek, który upokorzył Habsburgów. // Polityka. — Nr. 3 (2637), 19 stycznia 2008. — S. 74—77.

Габсбурги
Эрцгерцоги Австрийские
Королевские выборы в Речи Посполитой